

Médecine 
L'Odon accoucheur est un dispositif facilitant les accouchements difficiles.

Saints chrétiens 
Différents saints ou bienheureux chrétiens portent le nom d’Odon :

 Odon (mort en 881), évêque de Beauvais de 861 à 881 ;
 Odon de Cluny (mort en 942), abbé de Cluny de 926 à 942, fêté le 18 novembre ;
 Odon de Cantorbéry (mort en 958) ou Oda le Sévère, archevêque de Cantorbéry (941-958) ;
 Odon d'Auch (mort en 982), archevêque d'Auch ;
 Odon d'Urgell (vers 1065-1122), évêque d'Urgell ;
 Odon de Tournai (1105-1116), évêque de Cambrai ;
 Odon de Novare (mort en 1198), ermite.

Dynastes 
 Odon de France (852-898), premier roi de la dynastie des Robertiens.
 Odon de Poznań, duc de Poznan (1179-1181), de Grande-Pologne (1179-1194) et de Kalisz.
 Odon de Villars (1400-1401), comte de Genève.
 Odon de Bayeux ou de Conteville, demi-frère de Guillaume le Conquérant.
 Odon Stigand, (?-1066), baron normand.
 Odon de Sully (?-1208), évêque de Paris à partir de 1197.

Personnalités

Pseudonyme 

 Odon (1940-2017), pseudonyme du sculpteur Guy Houdoin.

Toponyme 

 Odon, rivière de Normandie ;
 Odón, commune espagnole de la province de Teruel ;
  dans l'Indiana aux États-Unis.

Prénom

Étymologie 
Odon ou Odo est un prénom d’origine germanique, formé sur -od « patrimoine », « prospérité » ou « félicité ».

Variantes 
On rencontre les formes  et .  est également donné comme une variante de ce nom.

Quelques personnes portant ce prénom 
 Odon, évêque de Belley () ;
 Odon, évêque de Valence () ;
 Odon de Châtillon (?-1101), cardinal français ;
 Odon de Crussol, évêque de Valence de 1154 (ou 1156) à 1188 ;
 Odone Fattiboni (?-1162), cardinal italien ;
 Odon de Mendousse (?-1402), évêque de Lescar en 1362 ;
 Odon de Chaumont-Quitry (1827-1866), homme politique français ;
Odon Vallet (né en 1947), historien français des religions.

Liste globale des personnes portant ce prénom

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de saints chrétiens